Endler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Endler (1930–2009), deutscher Schriftsteller, Essayist und Lyriker
 Arno Endler (* 1965), deutscher Autor
 Carl August Endler (1893–1957), deutscher Historiker und Archivar
 Christian Endler (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Christiane Endler (* 1991), chilenische Fußballtorhüterin
 Eduard Endler (1860–1932), deutscher Architekt
 Franz Endler (1937–2002), österreichischer Musikkritiker und Kulturpublizist
 Friedrich Gottlob Endler (1763–1822), bedeutender Kupferstecher
 Johann Samuel Endler (1694–1762), deutscher Komponist und Hofkapellmeister
 Julius Endler alias Hiob (Rapper) (* 1981), deutscher Rapper
 Konrad Endler (* 1971), deutscher Musiker, Schriftsteller und Autor
 Michaela Endler (* 1945), deutsche Skilangläuferin
 Peter C. Endler (* 1958), österreichischer Psychotherapeut
 Rebekka Endler (* 1984), deutsche Autorin und Journalistin
 Roland Endler (1913–2003), deutscher Fabrikant und Präsident des FC Bayern München (1958–1962)
 Viktorine Endler (1853–1932), deutsche Schriftstellerin (Pseudonym „Antonie Haupt“)

Endler bezeichnet

Siehe auch:

 Endlers Guppy ()